Фрукто́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Фруктова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Фруктова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці